Loris Capirossi (Castel San Pietro Terme, 4 april 1973) is een motorcoureur uit Italië, die op 15 juni 2003 de eerste GP-overwinning op een Ducati behaalde in de MotoGP klasse. Capirossi debuteerde in 2003 samen met de Australiër Troy Bayliss met Ducati in de MotoGP. Capirossi heeft na Barcelona 2003 ook overwinningen geboekt in Motegi (Japan) en Sepang (Maleisië) in 2005. In 2006 won hij de seizoensopener in het Spaanse Jerez en op het circuit van Brno won hij ook. Dit herhaalde hij in Japan, op de Twin Ring Motegi. Uiteindelijk eindigde hij met 229 punten als derde in de eindklassering van de MotoGP. Capirossi is naast Rossi de enige coureur die in de 125cc, de 250cc, de 500cc en de MotoGP (990cc) races heeft gewonnen.

Carrière

* Gegevens bijgewerkt t/m seizoen 2009) 

Italiaans motorcoureur
MotoGP-coureur